

Некрасово — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Некрасово — село, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Некрасово — присілок, Кілемарський район, Марій Ел
 Некрасово — присілок, Томський район, Томська область
 Некрасово — село, Шелопугінський район, Забайкальський край
 Некрасово — присілок, Юргінський район, Тюменська область

Див. також 
 Некрасове